Исканда́рова — фамилия, женская форма фамилии Искандаров. Известные носители:
 Искандарова, Дилоро Мукаддасовна (род. 1960) — востоковед-филолог, доктор филологических наук, профессор.
 Искандарова, Фарогат Дадабоевна (род. 1955) — советский и таджикский филолог, таджиковед.
 Искандарова, Ханифа Сиражевна (1928—2020) — советская учительница, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР (1970—1979), народный учитель СССР.